Niles kan syfta på:

Niles, Illinois
Niles, Michigan
Niles, New York
Niles, North Dakota
Niles, Ohio